Neriman Özsoy (Razgrad, 13 de julho de 1988) é uma jogadora de voleibol turca que atua na posição de ponteira.

Özsoy jogou pela Turquia nas Olimpíadas de Verão de 2012.

Atualmente ela joga pelos Itambé/Minas de Belo Horizonte, MG.

Clubes

Desportistas olímpicos da Turquia
Voleibolistas da Turquia
Voleibolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Naturais de Razgrad